Рихард Майр:
 Майр, Рихард (1848 — ?) — немецкий писатель.
 Майр, Рихард (1877—1935) — австрийский оперный певец.